Анато́лий Ду́ров: Дуров, Анатолий Анатольевич (1887—1928) — русский дрессировщик.
 Дуров, Анатолий Леонидович (1865—1916) — русский цирковой артист, клоун и дрессировщик.